Clementino ist das Pseudonym folgender Personen:

 Clementino, Pseudonym von Clemens Hader (um 1655–um 1714), österreichischer Opernsänger (Sopran) 
 Clementino (Rapper) (Clemente Maccaro; * 1982), italienischer Rapper